Der Ausdruck Goggelmoggel ist

 eine landschaftliche Bezeichnung für das Gericht Zuckerei
 die deutsche Übersetzung für die Figur Humpty Dumpty in Lewis Carrolls „Alice hinter den Spiegeln“